Undergrundsbanen Københavns Metro består af 39 stationer fordelt på banens linje M1, M2, M3 Cityringen samt M4. 

Banen betjener de centrale dele af København og Frederiksberg, samt Amager. Den første del åbnede 19. oktober 2002 og blev fulgt af yderligere etaper frem til 2007. Banen består af en central del fra Vanløse til Christianshavn og 2 afgreninger herfra videre ud på Amager til hhv. Vestamager og Lufthavnen ved Københavns Lufthavn, Kastrup. De fleste stationer ligger i Københavns og Frederiksberg Kommuner. To stationer, begge på Østamagerbanen, ligger i Tårnby Kommune.

En ny bane, Cityringen M3 åbnede 29. september 2019. Cityringen er en ringbane under København og Frederiksberg med 17 stationer, hvoraf Frederiksberg og Kongens Nytorv er omstigning til de hidtidige metrolinjer, M1 og M2. Nordhavnsmetroen, en afgrening fra Østerport på Cityringen til Orientkaj, omfatter 2 stationer og er en del af M4, som desuden benytter samme tunnel som Cityringen fra Østerport Station til Københavns Hovedbanegård. Nordhavnsmetroen åbnede 28. marts 2020.

En yderligere afgrening er planlagt fra København H til Ny Ellebjerg med fem nye stationer og forventet åbningsår i 2024. Denne vil ligesom Nordhavnsmetroen blive del af M4.

Stationer 
Denne liste indeholder alle nuværende og planlagte stationer i Metronetværket. Ud for hver station er den eller de linjer, der betjener den, og kommunen og takstzonen, den er beliggende i.

Eksterne henvisninger 

 Metro